Sanluiseños – abitanti di San Luis (Tolima)
Sanluiseños – abitanti di San Luis de Palenque